

Architettura 
 Grotto – locale tipico della Svizzera italiana
 Palazzo Lauro Grotto – palazzo nella parte alta del centro storico di Salerno

Persone 
 Claudio Grotto – imprenditore italiano
 Franco Grotto – politico italiano

Altro 
 Grotto – film italiano del 2015 diretto da Micol Pallucca
 Grotto – singolo di Einar Solberg del 2023
 Ghiacciaio Grotto – ghiacciaio al largo della costa della Terra di Palmer, in Antartide
 Shell Grotto – grotta di conchiglie sotterranea decorata a Margate, nel Kent, Regno Unito